Giampaolo Calanchini – schermidore italiano
 Pablo Calanchini – rugbista argentino